Гугуна́ва () — грузинский княжеский род, вероятно происходящий от средневекового феодального рода Липаритид-Орбели.

Род происходит из Гурии, где с XV по XVI вв. занимали должность эриставов гурийских при Владетелях Гуриели. Официально признаны в княжеском достоинстве Российской империи Высочайшим Указом 1850. Одним из наиболее известных представителей является Давид Гугунава, лидер Вооружённого восстания 1841 в Гурии против российского владычества.

Представители фамилии 
 Гугунава, Валериан Платонович (1910 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Гугунава, Иван Георгиевич (1860—1919) — русский художник.
 Гугунава, Уча — бас-гитарист грузинского джаз-ансамбля Insight.

Примечания

Литература 
 Список титулованным родам и лицам Российской империи. Издание Департамента Герольдии Правительствующего Сената. 1892, С. 32.

Дворянство Грузии
Грузинские княжеские роды Российской империи
Статьи о дворянских родах без изображения герба
Дворянские роды по алфавиту